«Последний поворот на Бруклин» (; другое название — «Последний выход в Бруклине») — кинофильм. Экранизация одноимённого романа, автор которого — Хьюберт Селби.

Сюжет 
Действие происходит в Бруклине (районе Нью-Йорка) в 1952 году. Фильм представляет собой ряд зарисовок из жизни мелких мошенников, наркоманов и проституток. Гнетущая бедность и социальная неустроенность толкает героев на нарушение закона.

Фоном проходят социальные катаклизмы, связанные с забастовкой докеров, результат которой важен для всего города.

Актёрский состав 

 Стивен Лэнг — Гарри Блэк
 Дженнифер Джейсон Ли — Тралала
 Берт Янг — Большой Джо
 Питер Добсон — Винни
 Стивен Болдуин — Сэл
 Джейсон Эндрюс — Тони
 Джеймс Лоринц — Фредди
 Сэм Рокуэлл — Эл
 Майя Дэнцингер — Мэри Блэк
 Камилль Савиола — Элла
 Рики Лейк — Донна
 Кэмерон Йоханн — Спук
 Джон Костелло — Томми
 Кристофер Мёрни — Поли
 Алексис Аркетт — Джорджетт
 Марк Бун Джуниор — Уилли
 Рутаня Алда — мать Джорджетт
 Майкл О’Хара — полицейский

Награды 
Фильм получил 6 наград:
 Bavarian Film Awards (1990) 
 Best Direction (Regiepreis) - Uli Edel 
 Best Editing (Preis für Schnitt) - Peter Przygodda

 Boston Society of Film Critics Awards 1991
 Best Supporting Actress - Jennifer Jason Leigh - For Miami Blues

 German Film Awards (1990)
 Film Award in Gold	Outstanding Feature Film (Bester Spielfilm)
 Best Direction (Beste Regie) - Ули Эдель — Tied с Бернхардом Викки за фильм Das Spinnennetz (1989).

 New York Film Critics Circle Awards (1990)
 Best Supporting Actress - Jennifer Jason Leigh - For Miami Blues

Примечания

Ссылки 

Фильмы на английском языке
Фильмы США 1989 года
Фильмы Великобритании 1989 года
Фильмы Германии 1989 года
Фильмы-драмы США
Фильмы-драмы Великобритании
Фильмы-драмы ФРГ
Фильмы ЛГБТ-тематики США
Фильмы ЛГБТ-тематики Великобритании
Фильмы ЛГБТ-тематики Германии
Проституция в фильмах
Фильмы о Нью-Йорке
Фильмы на тематику трансгендерности
Экранизации романов США
Экранизации произведений Хьюберта Селби
Фильмы Bavaria Film
Фильмы Neue Constantin Film